Jméno a příjmení Stanislav Procházka má více nositelů:
 Stanislav Procházka (biolog) (* 1940) – český biolog a vysokoškolský pedagog
 Stanislav Procházka (1973) – český hokejista
 Stanislav Procházka ml. (1954–2003) – český zpěvák pop-music a hudební manažer
 Stanislav Procházka (fotbalový trenér) (* 1947) – český fotbalový trenér
 Stanislav Procházka (spisovatel) (* 1938) – český podnikatel a spisovatel
 Stanislav Procházka (voják) (1922–2010) – československý generálporučík, v 60. letech 20. stol. velitel Západního vojenského okruhu ČSLA
 Stanislav Procházka (zpěvák) (1919–2016) – český zpěvák dechových kapel